Ма́ртин Ди́кин (; ) — английский кёрлингист.

В составе мужской сборной Англии участник  (заняли восьмое место) и шести  (лучший результат — четвёртое место в  году). Шестикратный .

Играл на позициях второго и четвёртого, несколько лет был скипом команды.

В 1998—1999 был президентом шотландского кёрлинг-клуба Reform Curling Club (Глазго).

Достижения 
 : золото (1987, 1990, 1996, 1997, 1998, 2003).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Англии
Чемпионы Англии по кёрлингу